Harun al-Rashid, califa abbàssida 786-809
 Al-Rashid, califa abbàssida 1135-1136